Pułapki umysłu (Brain Games) – amerykański popularnonaukowy program telewizyjny
 Pułapki umysłu (Perception) – amerykański kryminalny serial telewizyjny